Формфа́ктор:
 Форм-фактор (техника) — стандарт технического изделия, описывающий некоторую совокупность его технических параметров.
 Формфактор (физика) — функция, описывающая влияние протяжённости частицы на её взаимодействие с другими частицами и полями.